Чемпионат Океании по баскетболу 2011 прошел в Австралии с 7 сентября по 11 сентября. Это 21-й по счёту турнир. В турнире приняли участие две национальные сборные: Австралии и Новой Зеландии, которые провели три матча.

По результатам соревнований проходил отбор на летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне.

Соревнование

Ссылки 
 FIBA Океании 
 ФИБА Океании

2011
2011 год в баскетболе